Triadodaphne är ett släkte av lagerväxter. Triadodaphne ingår i familjen lagerväxter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Lagerväxter
Triadodaphne